Бубе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бубе, Адольф (1802—1873) — немецкий поэт и архивариус, друг Иоганна Вольфганга фон Гёте.
 Бубе, Андреас (род. 1987) — датский легкоатлет, специализирующийся в беге на 800 метров.
 См. также 
 Буб